Secretariat (paard), Amerikaans renpaard
 Secretariat (film), film uit 2010 over dit paard